Esperqueo (griego Σπερχειός, latín Spercheius) puede referirse a:

 Esperqueo, el nombre de un antiguo río del sur de Tesalia, actualmente Elládha.
 Esperqueo, el dios de ese río en la mitología griega.
 La Batalla de Esperqueo, una batalla entre los búlgaros y el Imperio Bizantino en 997.